
Termin -{ENT}- ima više značenja.

 Ekvilibrativni nukleozidni transporter
 Epimer, ent- prefiks za enantiomere
 NT5E, enzim